Братан:

 Братан (соврем. рус. разг.) — брат.
 Братан (устар.) — термин старорусского семейного права, обозначавший — сын брата, то есть племянник.
 Братан — южнославянское имя, распространённое в Болгарии.

Фамилия 
 Братан, Евгений — молдавский тяжелоатлет.
 Братан, Александр — молдавский тяжелоатлет.

Топоним 
 Братан — село в Болгарии.
 Братан — вулкан, расположен на острове Бали.

Другое 
 «Братан» — советский таджикский фильм 1991 года режиссёра Бахтиёра Худойназарова.
 Братан — компьютерная игра.

См. также 
 
 Братановка
 
 Братишкин

Примечания